A bandeira-insígnia de Embaixador da República Federativa do Brasil, conforme o Cerimonial da Marinha do Brasil, deve ser utilizada para assinalar a presença do Chefe de Missão diplomática brasileira no Estado em que é acreditado. Está prevista na Portaria nº 193/MB/2009, da Marinha do Brasil. 

Seu desenho consiste em um retângulo de proporção largura-comprimento de 2:3, com fundo de cor amarela utilizada na Bandeira Nacional brasileira, com as diagonais ocupadas por estrelas azuis, sendo uma no centro e cinco, igualmente espaçadas entre si, em cada quadrilátero.

Marinha do Brasil